The Shooting of Dan McGrew – poesia di Robert W. Service
 The Shooting of Dan McGrew – film muto del 1915 diretto da Herbert Blaché
 The Shooting of Dan McGrew – film muto del 1924 diretto da Clarence G. Badger
 The Shooting of Dan McGrew – cortometraggio d'animazione del 1965 diretto da Ed Graham Jr.